Balham hat folgende Bedeutungen:

 ein Stadtteil im Londoner Stadtbezirk London Borough of Wandsworth, siehe Balham (London)
 ein Bahnhof in London, siehe Bahnhof Balham
 eine Gemeinde im französischen Département Ardennes, siehe Balham (Ardennes)

Siehe auch:
 Balham Lake, See nahe der Mitte des Balham Valley im antarktischen Victorialand
 Balham Valley, eisfreies Tal zwischen der Insel Range und den Apocalypse Peaks im antarktischen Viktorialand